Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2008 года проходил в Италии, в городе Варесе, с 23 сентября по 28 сентября 2008. В рамках чемпионата проводились шоссейные групповые гонки и индивидуальные гонки на время с раздельного старта среди мужской элиты, женской элиты и мужчин в возрасте до 23 лет.

Медальный зачёт

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2008
Спортивные соревнования в Варесе
2008 год в велоспорте